

Сокольники — село, Вітебська область, Вітебський район, Вимнянська сільська рада
 Сокольники — село, Вітебська область, Вітебський район, Мазоловська сільська рада
 Сокольники — село, Вітебська область, Вітебський район, Октябрська сільська рада

Населені пункти та їхні частини
 Сокольники — гміна в Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Сокольники — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сокольники — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сокольники — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сокольники — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сокольники — село в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Сокольники — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Сокольники — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Сокольники — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сокольники — село в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Сокольники — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Сокольники — село в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Сокольники — село в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Сокольники — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Сокольники — осада в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства

Сокольники — місто, Тульська область
 Сокольники — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Сокольники — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Сокольники — селище, Юргинський округ, Кемеровська область
 Сокольники — район у Москві
  — станція Сокольницької линії Московського метрополітену
  — станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену. 
 Сокольники — парк у Москві

Сокільники — місцевість, урбанонім Харкова
 Сокільники-Помірки — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду Харкова

Див. також 
 Сокільники

Примітки